En parallelakkord er den akkord, der står overfor den pågældende akkord på kvintcirklen. En durakkords parralelakkord er således den akkord, der er en lille terts under.

Musikteori